

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Trojanów – część miasta Sochaczew
 Trojanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Trojanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Trojanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Trojanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy
 Trojanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek

Miejscowości na Ukrainie
 Trojanów – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie żytomierskim

Zobacz też 
 Trojan, Trojanowice, Trojanowo, Trojanówek, Trojanówka, Trojany